Khel – komediodramat bollywoodzki z 1991 
 Khel – bollywoodzki film akcji z 2003